Irfan () ist ein arabischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Wissen“, „Weisheit“. Die türkische Form des Namens ist İrfan und ein männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname. Der Name Irfan nimmt Bezug auf eine islamische Vorstellung eines „Geheimwissens“ und kommt nicht nur im arabischen Sprachraum vor.

Namensträger

Vorname 

 Irfan Bachdim (* 1988), indonesisch-niederländischer Fußballspieler
 İrfan Başaran (* 1989), türkischer Fußballspieler
 İrfan Buz (* 1967), deutsch-türkischer Fußballspieler und -trainer
 Irfan Kars (* 1983), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Irfan Khan (1967–2020), indischer Schauspieler
 Irfan Ljubijankić (1952–1995), bosnischer Politiker
 Irfan Peljto (* 1984), bosnischer Fußballschiedsrichter
 Irfan Škiljan (* 1973), österreichischer Softwareentwickler

Familienname 
 Khalid Ahmad Irfan (* 1993), afghanischer Fußballspieler
 Muhammad Irfan Shamsuddin (* 1995), malaysischer Diskuswerfer
 Sedat İrfan (* 1982), türkischer Fußballspieler

Siehe auch 
 IrfanView, eine Grafiksoftware
 Irfan (Zeitschrift)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname
Bosnischer Personenname
Albanischer Personenname